Sinatra (pel·lícula), pel·lícula dramàtica del 1988 dirigida per Francesc Betriu
 Doctrina Sinatra, política de tolerància respecte als països veïns del govern soviètic de Mikhaïl Gorbatxov 
 Biografies:
 Frank Sinatra (Hoboken, Nova Jersey, 1915 - Los Angeles, Califòrnia, 1998), cantant i actor estatunidenc
 Nancy Sinatra (Jersey City, 1940), cantant i actriu nord-americana, filla gran de Frank Sinatra 
 Vicenzo Sinatra (Noto, 1720-65), arquitecte sicilià